Не́я — река в Костромской области России, протекает по территории Чухломского, Галичского, Антроповского, Парфеньевского, Нейского и Макарьевского районов. Устье реки находится в 33 км по правому берегу реки Унжи. Длина реки составляет 253 км, площадь водосборного бассейна — 6060 км².

По реке проходит маршрут водного туризма.

География и гидрография 
Северные притоки Неи граничат с ручьями и речками, впадающими в реку Сухону, которая впадает в Северную Двину бассейна Северного Ледовитого океана. На берегах северных притоков практически отсутствуют населённые пункты. В среднем течении и в устье, река Нея становится ближе по своему строению к спокойным рекам, впадающим в Волгу. Высота устья — 85 м над уровнем моря.

На реке расположен город Нея, а также село Парфеньево — районные центры Костромской области.

Притоки 
Основные притоки Неи: Идол, Кондоба, Вохтома, Нельша — впадают слева.
(расстояние от устья)

 18 км: река Анница (Кочуга) (лв)
 50 км: река Каклаш (лв)
 51 км: река без названия, в 0,8 км выше устья р. Каклаш (лв)
 67 км: река Кондоба (лв)
 71 км: река Номжа (пр)
 83 км: река Нельша (лв)
 110 км: река Мырева (лв)
 120 км: река Ивица (лв)
 131 км: река без названия, в 2,7 км ниже устья р. Вохтомы (лв)
 134 км: река Вохтома (лв)
 145 км: река Нендовка (лв)
 154 км: река Горловка (лв)
 171 км: река Печерда (лв)
 179 км: река Идол (лв)
 181 км: река без названия, у с. Макарино (пр)
 186 км: река Мироновка (пр)
 201 км: река Ега (лв)
 215 км: река Верчуга (лв)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Унжа от истока и до устья, речной подбассейн реки — Бассей притоков Волги ниже Рыбинского водохранилища до впадения Оки. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

Код объекта в государственном водном реестре — 08010300312110000016119.

Примечания 

Притоки Унжи (приток Волги)
Реки Галичского района Костромской области
Реки Чухломского района
Реки Антроповского района
Реки Парфеньевского района
Реки Нейского района
Реки Макарьевского района